DPF steht als Abkürzung für:

 Data Partitioning Feature, eine Erweiterung von DB2, siehe DB2 #Komponenten (DB2 LUW)
 Dieselpartikelfilter bei Fahrzeugen, siehe Dieselrußpartikelfilter #Benennungen
 Digital Photo Frame, siehe Digitaler Bilderrahmen
Departamento de Polícia Federal, Bundespolizeibehörde Brasiliens
 days post-fertilisation, Tage nach Befruchtung, Zeitangabe in der Entwicklungsbiologie

Dpf steht als Abkürzung für:
 Deutscher Pfennig
 DPf (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

Abkürzung